Une sauce blanche est une préparation culinaire ; il en existe différentes sortes :

 La sauce blanche : elle est constituée d'une farine légèrement chauffée dans un corps gras ; elle est aussi désignée sous les noms de roux blanc ou de velouté.

 La sauce blanche : servie dans des sandwichs comme le kebab ; elle se compose de yaourt aromatisé à l'ail, au sel et au poivre.